LRFN5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 719 амінокислот, а молекулярна маса — 79 445.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки